Maserati Tipo 61 - een sportauto uit de jaren 60 van Maserati
 Maserati Birdcage 75th - een conceptauto uit de jaren 2000 van Maserati